Витерсхайм  () — немецкая фамилия. Известные носители:
 Витерсхайм, Венд фон (1900—1975) — немецкий генерал-лейтенант во Вторую мировую войну.
 Витерсхайм, Густав фон (1884—1974) — немецкий пехотный генерал во Вторую мировую войну.